Turniej gry pojedynczej kobiet w tenisie stołowym na Letniej Uniwersjadzie 2009 odbywał się w dniach 5 – 10 lipca

1 Runda

2 Runda

3 Runda

Ćwierćfinał

Półfinały

Finał

Linki zewnętrzne 
 

Dyscypliny rozgrywane podczas Letniej Uniwersjady 2009
2009